Hottenroth ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Hottenroth (1804–1889), deutscher Landschaftsmaler der Spätromantik
 Ernst Hottenroth (1872–1908), deutscher Bildhauer
 Friedrich Hottenroth (1840–1917), deutscher Trachtenforscher und Lithograf
 Johann Edmund Hottenroth (1855–1937), sächsischer Oberst, Militärschriftsteller und Archivar
 Woldemar Hottenroth (1802–1894), deutscher Maler

Siehe auch:
 Hottenrott